Большо́е Приезжево или Большо́е Приезживо — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

География 
Расположена на правом берегу реки Великая, в 25 км к юго-востоку от центра города Остров. Напротив, на противоположном берегу Великой, находится деревня Крюки — центр Горайской волости.

Население

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)